Balázs Erzsébet (1920–2014) olimpiai ezüstérmes tornász, edző
 Balázs Erzsébet (1968) röplabdázó